SMS „Hyäne” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie okręty; pochodzi od drapieżnego ssaka – hieny:
 SMS „Hyäne” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Hyäne” – kanonierka typu Wolf z lat 70. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich